Friedrich Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Ebeling (Hofküchmeister) (1769–1830), kurfürstlich und königlich hannoverscher Hofküchenmeister, Vater des Architekten Ernst Ebeling
 Friedrich Ebeling (Literaturhistoriker) (1822–1893), deutscher Archivrat, Literarhistoriker, Gymnasiallehrer und Erzähler
 Friedrich Ebeling (Ingenieur) (1886–nach 1945), deutscher Bauingenieur und Gruppenleiter im Reichsverkehrsministerium